Kostkowice ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Kostkowice (Dębowiec)
 Kostkowice (Kroczyce)